«Пять дней лета» (; варианты названия: "Пять летних дней", "Пять дней одного лета") — фильм режиссёра Фреда Циннемана с Шоном Коннери в главной роли. Это последний фильм Циннемана. Несмотря на бюджет 15 млн $, в кинопрокате США фильм собрал лишь 199 тыс. $. Его рейтинг на Rotten Tomatoes — 4/10.

Сюжет 
Действие происходит в 1932 году. Шон Коннери играет британского врача, который увлекается альпинизмом и со своей молодой любовницей (и племянницей) Кейт проводит отпуск в швейцарских Альпах. Вскоре их молодого проводника Иоганна и Кейт начинает влечь друг к другу, что не остаётся незамеченным. Трагедия происходит тогда, когда Иоганн и Дуглас отправляются в горы.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1982 года